Meinhard - comune dell'Assia, Germania
Meinhard - forma tedesca del nome proprio di persona Mainardo
Edith Meinhard - attrice tedesca
Randy Meinhard - chitarrista tedesco naturalizzato olandese